Meijer är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Alexander Meijer (1679–1761), skarprättare
 Axel Meijer (1842–1905), arkitekt, ritare, målare och tecknare
 Bernhard Meijer, flera personer
 Bernhard Meijer (godsägare) (1810–1901), dansk-svensk godsägare och politiker
 Bernhard Meijer (skriftställare) (1848–1925), skriftställare och lexikograf
 Carl Fredrik Meijer (1791–1872), fortifikationsofficer
 Edvard Meijer (Meyer) (1825–1877), grosshandlare, godsägare och politiker
 Elien Meijer (född 1970), nederländsk roddare
 Hans Meijer (1922–1987), statsvetare, professor och universitetsrektor
 Henny Meijer (född 1962), nederländsk fotbollsspelare
 Hildur Meijer(1862–1929), konstnär och tecknare
 Johannes Mejer (1606–1674), dansk kartograf
 Johan Fredrik Meijer (död 1647), ingenjör och kartograf 
 Jonas Daniel Meijer (1780–1834), nederländsk judisk advokat
 Kristian Meijer (född 1980), handbollsspelare
 Karin Meijer (född 1968), keramiker och skulptör
 Louise Meijer (född 1990), jurist och politiker, moderat
 Mauritz Meijer (1833–1901), xylograf 
 Michaela Meijer (född 1993), stavhoppare
 Paul Meijer (född 1985), nederländsk racerförare
 Paul Meijer-Granqvist (1867–1940), journalist och författare
 Sebastian Meijer (född 1984), ishockeyspelare
 Sture Meijer (född 1931), konstnär
 Theo Meijer (född 1965), nederländsk judoutövare

Se även 
 Meier
 Meyer

Svenska efternamn
Nederländska efternamn
Efternamn som syftar på yrken